Orrell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Orrell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside